Donald Lam è liquidato (Top of the Heap) – romanzo di A. A. Fair del 1952
 Top of the Heap – film del 1972 diretto da Christopher St. John
 Top of the Heap – serie televisiva, spin-off di Sposati... con figli